Le Tac est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Yvonne Le Tac, née Yvonne Manière (1882-1957), institutrice et directrice de l'école à Paris, résistante et déportée.
 Joël Le Tac (1918-2005, fils de la précédente), journaliste, résistant, compagnon de la Libération, déporté et homme politique français.

Toponyme 
 Le Tac (canton), canton de la région administrative de Mauricie dans la province du Québec au Canada.

Odonyme 
 Rue Yvonne-Le-Tac, voie du  de Paris ;
 Square Joël-Le Tac, espace vert du  de Paris.

Patronyme français
Patronyme breton